Dancé (Orne) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Dancé (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy